In 1927/28 werd het zevende Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Hamburger SV werd kampioen van de groep Alster en St. Pauli SV 01 van de groep Elbe. Beiden plaatsten zich voor de Noord-Duitse eindronde. HSV won wel de wedstrijd tegen St. Pauli om de titel van Groot-Hamburg. Dit jaar mochten ook de vicekampioenen, Victoria en Union Altona, naar de eindronde.

Enkel Union 03 Altona plaatste zich niet voor de winnaarsgroep door tegen Arminia Hannover te verliezen. In de winnaarsgroep werd HSV kampioen, Victoria derde en St. Pauli zesde. Altona won de verliezersgroep en nam het nog tegen Holstein Kiel op voor een ticket naar de eindronde om de Duitse landstitel, maar verloor. 

HSV, dat wel geplaatst was, versloeg FC Schalke 04, VfB Königsberg en FC Bayern München en plaatste zich zo voor de finale, waarin het met 5-2 won van Hertha BSC en zo landskampioen werd.

1. Klasse

Groep Alster

Groep Elbe

Finale

Externe link
 fussball-historie
 Euroleagues

 

Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28